Eduardo García (inizio XX secolo) – calciatore uruguaiano
 Eduardo García (1945-2016) – calciatore uruguaiano naturalizzato ecuadoriano
 Eduardo García Belda, meglio conosciuto come Miki (1955) – giocatore ed allenatore di calcio a 5 spagnolo
 Eduardo García León, meglio noto come Edu García (1969) – calciatore spagnolo